Алла Дамскер (род. 17 июля 1974, Ленинград) — российский сценарист, режиссер, телеведущая, педагог, знаток телеигры «Что? Где? Когда?».

Биография

Образование 
Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (ныне — РГИСИ) по специальности «Менеджер исполнительских искусств». Параллельно обучалась на курсе актёрско-режиссёрского мастерства. В 2008 и 2009 годах прошла курс по повышению квалификации сценаристов и режиссёров А. Митты. Имеет дипломы об окончании курсов Роберта Макки, Нила Ландау, Джона Труби.

Преподавала в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, Школе журналистики. На данный момент является создателем своей школы сценарного мастерства «Пишу кино». Её ученики обладатели престижной премии «ТЭФИ», а также призёры многих молодёжных конкурсов кино.

В «Что? Где? Когда?» 
Алла участвовала в телеигре «Что? Где? Когда?» 16 и 30 декабря 2000 года, входила в «команду Интернета», набранную по результатам онлайн-игры одновременно с игрой в прямом эфире. Стала обладательницей приза зрительских симпатий и в финале своей первой игры получила «Хрустальную сову».

Работы

Сценарист и редактор 
Более шести лет работала на телевидении — на петербургском Пятом канале и канале 100 ТВ, где занимала должность шеф-редактора большой студии и была автором и ведущей различных программ. Сценарист многих серий ток-шоу «Наболевший вопрос» и программы «Личные вещи» на Пятом канале. Первая на российском телевидении подняла тему донорства крови и постановки психиатрических диагнозов у детей в детских домах. Вела шоу «Ум за разум» на телеканале «100 ТВ».

Кинематограф (cценарист и режиссер) 
Автор сценариев
 «Литейный» (сериал, 6 сезон)
 «Нина. История любви»
 «Дети Спарты»
Хэдрайтер
 «Казнокрады» (сериал)
Соавтор сериалов
 «Билан»
 «Сплит. Тайна крови»
 «Бесстыдники» НТВ
 «Три счастливых женщины».
Режиссёр и сценарист
 «Чемодан» (короткометражный фильм)
 «Рефлексия» (короткометражный фильм)
"Цветаева. Open" (документальный)

Участвовала в Каннском кинофестивале 2016, фестивале «Короче 2016», номинировалась на премию «Золотой орел».

Режиссер и драматург музыкального мультимедийного спектакля "1926". Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 25 января 2019 года. Спектакль поставлен по пьесе, созданной на основе переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Актерский состав: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Дмитрий Синьковский (скрипка)

Примечания

Ссылки 
 Алла Дамскер на сайте продюсерского центра «Игра-ТВ» 
 Курсы сценарного мастерства Аллы Дамскер 
 Фильмография Аллы Дамскер 
 https://www.kino-teatr.ru/kino/art/festival/4470/ 
 http://interesno.co/alla-damsker 
 https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/262358/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=diGErHlT8Ws 
 https://geometria.ru/blogs/culture/1010100

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения